Grundy es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Grundy (Illinois)
Condado de Grundy (Iowa)
Condado de Grundy (Misuri)
Condado de Grundy (Tennessee)